

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 10 podstawowych 
 Malinowo - część miasta Tczew
 Malinowo - część wsi Pyszkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Malinowo – osada w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Bystra-Sidzina
 Malinowo - część wsi Wygnanki w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Malinowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski 
 Malinowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Dziadkowice 
 Malinowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo 
 Malinowo – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne
 Malinowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Malinowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Malinowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Malinowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Malinowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Gromada 
 Malinowo (gromada)

Miejscowości w Bułgarii 
 Malinowo – dawna wieś w obwodzie Gabrowo, w gminie Sewliewo
 Malinowo – wieś w obwodzie Łowecz, w gminie Łowecz

Miejscowości na Białorusi 
 Malinowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
 Malinowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też 
 Malinowo Nowe, Malinowo Stare
 Malin, Malina, Maliniak, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinówka, Maliny